Municipio de Farmer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Farmer (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Farmer (condado de Wabaunsee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Farmer (condado de Defiance, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Defiance.